Federico II de Baden (en alemán, Friedrich II. von Baden; Karlsruhe, 9 de julio de 1857-Badenweiler, 8 de agosto de 1928) fue el último gran duque de Baden.

Biografía
Era hijo del gran duque Federico I de Baden y de la princesa Luisa de Prusia. Cursó estudios en la Universidad de Heidelberg. 

El 20 de septiembre de 1885, Federico se casó con la princesa Hilda de Luxemburgo, hija del gran duque Adolfo de Luxemburgo. La pareja no tuvo hijos. 

Tras la muerte de su padre, el 28 de septiembre de 1907, se convirtió en gran duque de Baden como Federico II de Baden. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Baden formaba parte del Imperio alemán y por lo tanto, tras la derrota alemana, Federico fue obligado a abdicar el 22 de noviembre de 1918, con el resto de los reyes, príncipes y grandes duques que formaban dicho Imperio. 

Vivió en Alemania el resto de su vida. 

Murió el 8 de agosto de 1928 en Badenweiler. Le sucedió su primo, Maximiliano de Baden. Actualmente el heredero al trono del Gran Ducado de Baden es Maximiliano Andrés, margrave de Baden.

Distinciones honoríficas 
  Soberano gran maestre de la Orden de la Fidelidad ().
  Soberano gran maestre de la Orden Militar de Carlos Federico ().
  Soberano gran maestre de la Orden de Bertoldo I ().
  Soberano gran maestre de la Orden del León de Zähringen ().
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero de la Real Orden de los Serafines ( Reino de Suecia).
  Caballero de la Orden de San Andrés ().
  Caballero de la Orden del Elefante ().
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia).
  Caballero de la Orden de San Huberto ().
  Caballero de primera clase de la Cruz de Hierro ().
  Caballero de segunda clase de la Cruz de Hierro ().

Ancestros 
Ancestros de Federico II de Baden

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Baden
Soberanos de Baden
Grandes duques de Baden
Casa de Baden
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Huberto
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe
Coroneles generales de Prusia